Billy Martin kan henvise til:

 Billy Martin (baseballspiller) (1928–1989), amerikansk baseballspiller og -træner
 Billy Martin (tennisspiller) (født 1956), amerikansk tennisspiller
 Billy Martin (jazzmusiker) (født 1963), amerikansk jazzmusiker
 Billy Martin (guitarist) (født 1981), amerikansk guitarist